

Hrvatska 
 talijanski naziv za otok Hvar.
 talijanski naziv za grad Hvar.

Italija 
 Lesina, Foggia, naseljeno mjesto u pokrajini Foggia.
 Lesina (jezero), jezero u pokrajini Foggia.

Ostalo 
 Lesina (insekt), insekt koji pripada rodu Agraeciini.